GTX steht für:
 Gore-Tex, Handelsname einer Membrane für Funktionstextilien
 Gonyautoxin, von Algen produzierte Giftmoleküle, Neurotoxine

Bestandteil von Automodellen:
 Dodge GTX, siehe Dodge Dart#Der Dart in aller Welt
 Eagle 2000 GTX, Mitsubishi
 Plymouth GTX
 Renault FR1 GTX, französischer Hochdeckerbus
 Simca GTX, Simca do Brasil
 VW ID.4 GTX

Abkürzung